Грапа може да се отнася за:

 Грапа — село в община Цариброд, Сърбия;
 Грапа () – вид италианска ракия;
 Грапа – зъбчато сечиво за разбиване на буци пръст и заглаждане.